L'État américain de l'Idaho compte , ayant toutes le statut de city. Seules les zones contiguës comptant au moins  peuvent devenir des municipalités, après une demande auprès du conseil des commissaires du comté.

Liste

Notes et références 

Idaho
Municipalites